La route départementale 64a, en Moselle, est une route de direction Ouest-Est. Cette route part de la route départementale 1 à Beyren-lès-Sierck et relie les villages de Gandren et Haute-Kontz pour finir à l'extrême Sud de Haute-Kontz proche de la Moselle et de la piste cyclable mosellane. Elle rejoint après la route départementale 64 en direction de Gavisse ou de Sierck-les-Bains.

Route départementale en Moselle